Claxton může být:

 Claxton (Georgie) – město v Georgii
 Claxton (Kentucky) – vesnice v Kentucky
 Claxton (McMinn County, Tennessee) – vesnice v okrese McMinn County v Tennessee
 Claxton (Anderson County, Tennessee) – vesnice v okrese Anderson County v Tennessee

Externí odkazy